Миннуллин () — татарская фамилия. Носители:
 Миннуллин, Ким Мугаллимович (род. 1959) — советский и российский учёный, фольклорист, литературовед.
 Миннуллин, Роберт Мугаллимович (1948—2020) — советский и российский поэт, журналист, политический деятель.
 Миннуллин, Туфан Абдуллович (1935—2012) — советский и российский драматург, прозаик.

 Минулин, Артём Рафикович (род. 1998) — российский хоккеист.

 Минулина, Асия Минвалиевна (род. 1952) — советский и российский скульптор.